Die Ewige Tabelle der österreichischen Fußball-Bundesliga ist eine statistische Auflistung aller Mannschaften, die seit 1911/12 in der jeweils höchsten österreichischen Liga teilnahmen. Anfangs war dies die Wiener Stadtliga. Zur Zeit des Zweiten Weltkrieges waren erstmals nicht nur Wiener Vereine in der höchsten Klasse vertreten, sondern auch Mannschaften aus anderen Bundesländern. Eine gesamtösterreichische Fußballmeisterschaft wurde kurz nach dem Krieg, erstmals in der Saison 1949/50, realisiert.

Der Berechnung der Tabelle wird die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).

Der SK Rapid Wien und der FK Austria Wien sind die beiden einzigen Vereine, die seit 1911 an allen 110 Spielzeiten der höchsten österreichischen Liga teilgenommen haben. Mit 66 Teilnahmen weist der SK Sturm Graz die höchste Anzahl an Spielzeiten der Nicht-Wiener-Vereine auf. Die Tabelle umfasst 75 Mannschaften, zuletzt kam in der Saison 2018/19 der TSV Hartberg neu hinzu.

Legende 
 Rg.: Nennt den Rang in der Ewigen Tabelle.
 Verein: Nennt den Namen des Vereins, mit dem er in der höchsten Liga antritt bzw. angetreten ist. Bei Fusionierungen/Umbenennungen zählt immer jener Name, mit dem der Verein aktuell spielt bzw. zuletzt spielte. Fett geschriebene Vereine nehmen 2022/23 an der Bundesliga teil.
 Land: Nennt das Bundesland.
 Jahre: Nennt die Anzahl der Saisonen in der höchsten österreichischen Liga.
 Spiele: Nennt die Anzahl der dabei absolvierten Spiele. Relegations- sowie Europacup-Play-Off-Spiele werden dabei nicht berücksichtigt.
 S: Nennt die Anzahl der Siege.
 U: Nennt die Anzahl der Unentschieden.
 N: Nennt die Anzahl der Niederlagen.
 Tore: Nennt das Verhältnis der erzielten und der erhaltenen Tore.
 Diff.: Nennt die daraus resultierende Tordifferenz.
 Punkte: Nennt die Punkte in der höchsten Liga auf Basis der 3-Punkte-Regel. Etwaige Punktabzüge werden dabei nicht berücksichtigt.
 Ø-Punkte: Nennt die durchschnittlich erreichten Punkte pro Spiel.
 Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen Meistertitel.
 derzeitige Liga: Nennt die Liga, in der der Verein in der Saison 2021/22 spielt.
 Spielzeiten: Nennt die Spielzeiten, zu denen der Verein in der höchsten Liga spielte.

Ewige Tabelle 
Stand: nach der Saison 2021/22

Anmerkungen

Karte 
Folgende Karten zeigen alle Vereine, die bisher in der höchsten Spielklasse Österreichs gespielt haben. Vereine, die 2022/23 in der Bundesliga spielen, sind fett geschrieben. Vereine, die nicht mehr existieren bzw. nicht mehr am regulären Spielbetrieb teilnehmen, sind kursiv geschrieben.

Siehe auch 
 Meister der österreichischen Bundesliga
 Erstligavereine Österreichs
 Ewige Tabelle der 2. Liga

Weblinks 
 Archiv der Österreichischen Bundesliga
 Clas Glenning: Austria 1st level alltimetable

Bundesliga Osterreich
!Ewige Tabelle